Ретюнь — название населённых пунктов в России:

 Ретюнь — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Ретюнь — деревня в Белёвском районе Тульской области.